Купата на УЕФА 2001/02 е 31-вото издание на този турнир.

Квалификационен кръг 

1 Първата среща завършва 1:3 за Елфсбори, но УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Транс Нарва, тъй като Елфсбори използват неправомерен играч.

Първи кръг 

2 Реваншът е прекъснат в 113-ата минута при резултат 1:0 за Пари Сен Жермен поради токов удар в букурещкия квартал Гюлещ, където се намира стадиона. УЕФА нарежда срещата да се преиграе на следващия ден, но парижани подават протест. УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Пари Сен Жермен, тъй като Рапид Букурещ не разполага с токов агрегат за извънредни ситуации, какъвто се изисква според разпоредбите.
3 Вместо изиграването на две срещи на разменено гостуване, се провежда само един мач на неутрален терен (Варшава) поради войната в Чечня.

Втори кръг

Трети кръг

Осминафинал

Четвъртфинал 

4 Първата среща се играе в Никозия (Кипър), тъй като УЕФА забранява провеждането на футболни срещи в Израел.

Полуфинал

Финал

Източници

Вижте също 
 Шампионска лига 2001/02
 Купа Интертото 2001

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2001/02

Лига Европа